Chambry puede referirse a:

 Chambry, comuna francesa situada en Aisne.
 Chambry, comuna francesa situada en Sena y Marne.